Гара́жная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Гаражная улица — старое название улицы Николая Столбова в Казани.
Гаражная улица — улица в Краснодаре.
 Гаражная улица — улица в Красном Селе (Санкт-Петербург).
 Гаражная улица — улица в Курске.
 Гаражная улица — улица в Москве.
 Гаражная улица — улица в Салехарде.
 Гаражная улица — улица в Сыктывкаре.
 Гаражная улица — улица в городе Уфе.

Украина 
 Гаражная улица — улица в Днепре.
 Гаражная улица — улица в Николаеве.

См. также 
 Гаражный проезд (Санкт-Петербург)